Финал Кубка России по футболу 2006 года состоялся в субботу 20 мая. Победу одержал московский ЦСКА со счётом 3:0. Это четвёртое главное московское дерби в рамках финалов национального кубка.

Матч транслировался по «Первому каналу».

Путь к финалу

Перед матчем 
Игра 2006 года стала четвертым дерби «Спартака» и ЦСКА в рамках финалов Кубка страны: команды уже встречались на этой стадии в 1948, 1992 и 1994 годах. Если в первый раз победу одержали «армейцы», то в российский период оба раза выигрывали «красно-белые». Также соперники разыгрывали между собой Суперкубок России 2006, где верх взяли футболисты ЦСКА.

В матче не смогли принять участие 5 игроков ЦСКА: Элвер Рахимич (из-за дисквалификации), Чиди Одиа, Ролан Гусев (оба — из-за травм), Ивица Олич и Милош Красич (из-за отъезда в сборные). «Спартак» не досчитался из-за дисквалификаций Радослава Ковача и Дмитрия Торбинского, Алексей Зуев пропускал матч по причине болезни, а Мартин Йиранек уехал в национальную команду. Планировалось, что «армейцы» сыграют по схеме 4-3-1-2 с тремя бразильцами в атаке: Жо, Даниэлем Карвальо и Вагнером Лавом. По прогнозам «Красно-белые» также готовы были выпустить сразу нескольких креативных игроков: Владимира Быстрова, Никиту Баженова, Фернандо Кавенаги и Егора Титова.

По данным опроса «Спорт-Экспресс» любители футбола примерно одинаково оценивали шансы команд на успех. Отдельно отмечался принципиальный статус поединка. Ожидалось, что матч посетит около 65 тысяч человек, в день игры в Москве был усилен милицейский контроль.

Ход игры 
Матч начался с нескольких опасных атак с обеих сторон. На 17-й минуте Владимир Быстров забил гол, однако взятие ворот было отменено главным арбитром из-за ухода мяча за лицевую линию. Моменты возникали также у «спартаковца» Романа Павлюченко и «армейцев» Жо, Дуду и Карвальо. Тем не менее, концовка первого тайма проходила с преимуществом ЦСКА, а на 43-й минуте Жо открыл счёт во встрече после розыгрыша штрафного удара. 

Во втором тайме инициативу перехватили «красно-белые», однако ЦСКА грамотно использовал контратакующую тактику и создавал больше моментов, чем соперник. На 89-й минуте Сантос Моцарт грубо сфолил на Дуду и получил красную карточку, а спустя две минуты Вагнер Лав обошёл нескольких защитников и забил второй гол в игре. В добавленное время Жо оформил дубль после удара из-за штрафной и довёл счёт до разгромного.

Отчёт о матче

После матча 
На награждении из игроков «Спартака», вопреки регламенту, присутствовало лишь шесть футболистов, остальные ушли в подтрибунное помещение. Тренер «Спартака» Владимир Федотов отметил класс игроков соперника, однако раскритиковал судейство Валентина Иванова, котрое показалось ему несоответствующим уровню матча. Эксперты в целом хвалили «армейцев», при этом отдавая должное их оппонентам, которые провели 7 матчей за 27 дней и выглядели на поле довольно уставшими. По мнению Игоря Рабинера, «Спартак», хоть и был мотивирован сильнее ЦСКА, уступил им из-за большого количества «бездумных» действий и более низкого уровня исполнителей в составе. Лучшим игроком встречи журналисты называли автора двух мячей — бразильца Жо. 

ЦСКА, одержав победу в финале, выиграл свой третий Кубок России и второй — подряд.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2006 году
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК ЦСКА Москва
Футбольные соревнования в Москве
Май 2006 года
События 20 мая
2006 год в Москве